Błękitna Laguna (Blue Lagoon) – cieśnina na Malcie
 Błękitna Laguna (Bláa Lónið) – uzdrowisko na Islandii
 Błękitna laguna – niemy film z 1923 roku 
 Błękitna laguna – brytyjski film przygodowy z 1949 roku 
 Błękitna laguna – amerykański film fabularny z 1980 roku
 Powrót do błękitnej laguny – amerykański film fabularny z 1991 roku
 Błękitna Laguna: Przebudzenie – amerykański film fabularny z 2012 roku

Zobacz też: Blue Lagoon